Stieglitz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Stieglitz
 Christian Ludwig Stieglitz
 Christoph Ludwig Stieglitz
 Heinrich Stieglitz

Tyska efternamn